Trasformismo – nella storia della politica italiana, metodo di composizione della maggioranza parlamentare coniato da Agostino Depretis alla fine dell'Ottocento
 Trasformismo – nello spettacolo, arte di mutare in maniera rapida aspetto per caratterizzare in un breve lasso di tempo più personaggi all'interno di un medesimo contesto scenico
 Trasformismo – nella moda, cambiamenti di trucco e di costume

Altri progetti